Cima Undici – montagna del gruppo delle Dolomiti di Sesto
 Cima Undici – montagna del gruppo dei Monzoni